Lomana es un apellido, que puede estar vinculado o referido a:

Lugares 

 Lomana, localidad del municipio de Valle de Tobalina, en la provincia de Burgos.

Personas 
 Carmen Lomana (1948-), también conocida como María del Carmen Fernández-Lomana Gutiérrez, empresaria, colaboradora de televisión, y coleccionista de alta costura española.
 Gloria Lomana (1959-), también conocida como Gloria Fernández-Lomana García, periodista española.
 Rafa Lomana (1965-), también conocido como Rafael Fernández Lomana, esquiador, entrenador, y deportista extremo español, así como presentador de televisión.